!Y
Dorfer und Ortsteile in Baden-Württemberg Y
BadenWurttemberg Y